Uniontown (Alabama)
Uniontown (Kansas)
Uniontown (Kentucky)
Uniontown (Ohio)
Uniontown (Pensilvânia)
Uniontown (Washington)
Ou ainda:
East Uniontown

Desambiguações de topônimos